Gminy w USA:
 Eel River (ang. Eel River Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Eel River (ang. Eel River Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks